Тень сомнения ():
 Тень сомнения — фильм Альфреда Хичкока (1943)
 Тень сомнения — фильм Рэндела Клайзера (1998)

См. также 
 Shadow of a doubt — песня группы Roxette из альбома Look Sharp (1988).